Кёсеги (, ) — знатный дворянский род в Венгерском королевстве в XIII-XIV веках. Прародитель рода, Хенрик (Генрих) Великий происходил из рода (клана) Хедер. Прадедом Хенрика по отцовской линии был Вольфер, один из основателей клана.

Известные члены рода 
 Хенрик Великий (ок. 1210—1274), палатин Венгрии
 Миклош I (ок. 1240—1299), палатин Венгрии
 Миклош II (уп. в 1314—1332), конюший, предок семьи Рохонци
 Янош, родоначальник семьи Бери
 Иван Кёсеги (ок. 1245—1308), палатин Венгрии
 Грегори (уп. в 1287—1297), глава стюардов на службе принца
 Миклош III (уп. в 1308—1313), глава казначейства
 Андраш Кёсеги (уп. в 1311—1324), ишпан графства Ваш; последний член рода, носивший имя Кёсеги
 дочь, муж — Доминик (происхождение неизвестно)
 Янош «Волк» (уп. в 1325—1382), предок семьи Бернштейн
 (?) Миклош (незаконнорожденный сын); (1282—1336), епископ Дьёра
 Петер I (уп. в 1275—1289), епископ Веспрема
 Хенрик II (уп. в 1278—1310), бан Славонии
 Янош (уп. в 1310—1327), конюший, предок семьи Тамаши
 Петер II (уп. в 1310—1353), ишпан комитата Бодрог, предок семьи Херцег де Секши
 дочь (уп. в 1300), муж — Турчо Морозини
 дочь, муж — Деметриус Чак.

Примечания

Источники 
 
 

Кёсеги